Ivan III., papa
 Ivan III., portugalski kralj
 Ivan III., moskovski veliki knez
 Ivan III., švedski kralj
 Ivan III., britanski vojvoda (1286. – 1341.
 Ivan III. Bavarski